Giersbergkapelle steht für:

 Giersbergkapelle (Kirchzarten), Kapelle im Dorf Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Giersbergkapelle, Kapelle in der Gemeinde Roetgen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Kreuzweg (Rott) #Giersbergkapelle